Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

10501–10600. • 10601–10700. • 10701–10800. • 10801–10900. • 10901–11000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája